Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karolína Plíšková che ha battuto in finale Kristýna Plíšková 7-611, 7-66.

Teste di serie 

 Karolína Plíšková (Campionessa)
 Jill Craybas (primo turno)
 Kristýna Plíšková (finale)
 Margalita Chakhnašvili (primo turno)

 Sandra Záhlavová (semifinali)
 Naomi Broady (quarti di finale)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Tatjana Maria (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez De L'Isere 2012